

Editoria 
 Fortune – rivista di economia

Geografia 
 Fortune – città della Divisione No. 2, Terranova e Labrador (Canada)
 Fortune Island – isola delle Bahamas, oggi chiamata Long Kay
 Fortune Island – isola delle Filippine, nella provincia di Batangas

Letteratura 
 Farfalle (Fortune) – libro rosa scritto da Erica Spindler nella collana I nuovi bestsellers con il numero 127 nel luglio 1997

Musica 
 Fortune – singolo di Nami Tamaki del 2005, dall'album Make Progress
 Fortune – album di Beni del 2011
 Fortune – album di Chris Brown del 2012

Persone 
 Dion Fortune – scrittrice ed esoterista britannica
 Frederick Fortune – bobbista statunitense
 Leah Lynn Gabriela Fortune – calciatrice brasiliana
 Quinton Fortune – calciatore sudafricano
 Robert Fortune – esploratore e botanico britannico
 Sonny Fortune – flautista e sassofonista statunitense

Personaggi 
 Miss Fortune – campione giocabile nel videogioco League of Legends
 Ms. Fortune – personaggio giocabile nel videogioco Skullgirls
 Fortune – personaggio del videogioco Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Altro 
 Fortune – stable di wrestling